Красная Зорька — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Красная Зорька — посёлок в Житковичском районе Гомельской области.
 Красная Зорька — деревня в Березинском районе Минской области.
 Красная Зорька — посёлок в Белыничском районе Могилёвской области.

Россия 
 Красная Зорька — село в Симферопольском районе Крыма.
 Красная Зорька — хутор в Рыльском районе Курской области.
 Красная Зорька — деревня в Кочкуровском районе Мордовии.
 Красная Зорька — посёлок в Урицком районе Орловской области.
 Красная Зорька — посёлок в Борском районе Самарской области.
 Красная Зорька — посёлок в Балашовском районе Саратовской области.
 Красная Зорька — село в Барышском районе Ульяновской области.